Jack Bannon (1940-2017), acteur américain
 Jack Bannon (né en 1991), acteur britannique